Марш-бросок:
 Марш-бросок — стремительный  пеший (верховой) марш, стремительное организованное перемещение войск или отдельного подразделения. Перемещение (марш) может производиться, в зависимости от поставленных задач, как в пешем или верховом порядке, чередуя шаг и бег.
 Марш-бросок — соревнования по туристическому ориентированию.
 «Марш-бросок» — российский кинофильм 2003 года.

См. также 
 Марш-бросок на Приштину
 Марш